Стонингтон има више значења:
 Стонингтон (Илиноис)
 Стонингтон (Конектикат)